Ким Ми Чун (, 29 марта 1971, Масан) — корейская дзюдоистка полутяжёлой весовой категории, выступала за сборную Южной Кореи в первой половине 1990-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Барселоне, чемпионка мира, чемпионка Азиатских игр, вице-чемпионка Азии, победительница многих турниров национального и международного значения. Также известна как тренер по дзюдо и преподаватель.

Биография 
Ким Ми Чун родилась 29 марта 1971 года в городе Масан провинции Кёнсан-Намдо. В детстве активно занималась толканием ядра, однако в возрасте семнадцати лет решила перейти в дзюдо, уже начиная с 1989 года привлекалась в сборную команду Южной Кореи — дебютировала на чемпионате мира в югославском Белграде, хотя в число призёров здесь не попала, проиграв на стадии 1/8 финала.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1990 году, когда попала в основной состав корейской национальной сборной и побывала на Азиатских играх в Пекине, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в полутяжёлой весовой категории. Год спустя на мировом первенстве в Барселоне взяла верх над всеми своими соперницами в полутяжёлом весе, в том числе над японкой Ёко Танабэ в финале, и завоевала тем самым золотую медаль.

Благодаря череде удачных выступлений Ким удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, где женское дзюдо впервые было включено в программу в качестве полноправного вида спорта. Вновь одолела здесь всех оппоненток, в частности, в решающем поединке снова поборола японку Танабэ, и стала таким образом первой в истории олимпийской чемпионкой по дзюдо в категории до 72 кг.

После барселонской Олимпиады Ким Ми Чун осталась в основном составе дзюдоистской команды Южной Кореи и продолжила принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 1993 году она добавила в послужной список серебряную медаль, полученную на чемпионате Азии в Макао, и бронзовую медаль, выигранную на чемпионате мира в канадском Гамильтоне. В следующем сезоне отправилась представлять страну на Азиатских играх в Хиросиме, где стала лучшей в своей весовой категории. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место в сборной молодым корейским дзюдоисткам.

Работала преподавателем и тренером в частном университете в городе Йонъин. Принимала участие в турнирах по дзюдо в качестве судьи международной категории.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Республики Корея
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо